Slovo hermetický (z lat. hermeticus) může být použito ve více významech a spojeních:

dějiny a historie
 Hermés – řecké a egyptské božstvo
 Hermes Trismegistos – autor tzv. hermetické filosofii či hermetismu
 Hermetismus – duchovně-nauková tradice

technika a technologie
 Hermetický uzávěr – znamená provedení uzavření nebo oddělení prostoru neprodyšně, vzduchotěsně, zcela odizolovaně
 Hermetický prostor – část stavby neprodyšně oddělená od okolního prostoru, zpravidla z důvodů požární, chemické, biologické či jaderné bezpečnosti; oddělující konstrukce a zařízení se nazývají hermetická obálka; viz též kontejnment

Reference